BXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balchaš (Kazakistan)